Deux campagnes d'Autriche se sont déroulées au cours des guerres napoléoniennes :
 Campagne d'Autriche (1805) qui se termine par le traité de Presbourg
 Campagne d'Allemagne et d'Autriche (1809) qui se termine par le traité de Vienne